SAP NetWeaver — тиражируемое связующее программное решение компании SAP, которое стало технической основой для всех приложений SAP Business Suite. SAP NetWeaver позиционируется для потребителя как сервисно-ориентированная интеграционная платформа. SAP NetWeaver предоставляет возможность развёртывания и исполнения различных приложений SAP. Кроме того, платформа может быть использована в качестве технологической базы для интеграции и внедрения сторонних систем и приложений. SAP NetWeaver построен на основе открытых спецификаций и отраслевых стандартов де факто и может быть расширен путём использования технологий .NET и Java EE.

Платформа SAP NetWeaver реализует стратегию единой интегрированной системы, объединяющей в себе технологии и программные средства, производитель называет такой подход «applistructure» (applications + infrastructure).

История 
В январе 2003 SAP анонсировала первый выход NetWeaver, названной NetWeaver 2004, и выпустила продукт 31 марта 2004 года. NetWeaver 7.0, также известный как NetWeaver 2004s, был выпущен 24 октября 2005 года.

Состав 
Центральным продуктом платформы NetWeaver является SAP Web Application Server (иногда обозначается как «WebAS»), все приложения, входящие в состав пакета бизнес-решений mySAP, например SRM, CRM, SCM, PLM, ERP, исполняются в рамках SAP WebAS.

Продукты 
Ключевыми продуктами, составляющими SAP NetWeaver, являются:

 SAP NetWeaver Application Server (WebAS, сервер приложений);
 SAP NetWeaver Process Integration (SAP PI, среда интеграции приложений);
 SAP NetWeaver Portal (SAP EP, портал организации);
 SAP NetWeaver Master Data Management (SAP MDM, управление основными данными);
 SAP NetWeaver Mobile
 SAP NetWeaver Business Intelligence (SAP BI, ранее - SAP BW, платформа Business Intelligence);
 SAP NetWeaver Business Process Management (управление бизнес-процессами)
 BI Accelerator
 Enterprise Search

Инструменты разработчика 
 ABAP Workbench (SE80);
 SAP NetWeaver Developer Studio (NWDS) на основе среды разработки Eclipse;
 SAP NetWeaver Development Infrastructure (NWDI);
 Visual Composer;
 Web Dynpro;
 SAP Enterprise Portal Content Studio;
 SAP Composite Application Framework — среда разработки и исполнения композитных приложений.

Литература 
 Steffen Karch, Loren Heilig: SAP NetWeaver Roadmap. Galileo Press, 2005, ISBN 1-59229-041-8

Ссылки 
 SDN, the SAP Developer Network — a comprehensive resource about SAP Netweaver 
 SAP’s Help Documentation Portal 

SAP